Allen Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Allen Mountain (Alabama)
 Allen Mountain (Stephens County, Georgia)
 Allen Mountain (Towns County, Georgia)
 Allen Mountain (Oxford County, Maine)
 Allen Mountain (Piscataquis County, Maine)
 Allen Mountain (Massachusetts)
 Allen Mountain (Montana)
 Allen Mountain (New York)
 Allen Mountain (Buncombe County, North Carolina)
 Allen Mountain (Macon County, North Carolina)
 Allen Mountain (Rutherford County, North Carolina)
 Allen Mountain (Virginia)
 Allen Mountain (Washington)